Шива-сутры:

 «Шива-сутры Васугупты»
 «Шива-сутры Панини»